Carl Gustav Sparre Olsen – violinista e compositore norvegese
 Charlotta Sparre – nobildonna svedese
 Ebba Sparre – nobildonna svedese
 Helle Sparre – ex tennista danese
 Ulrika Sparre – nobildonna svedese